|-
|(16001)||1999 AY21|| align=right|14,5|| align=right|3,117|| align=right|0,099|| align=right|4,83|| align=right|5,502||MBA||15. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|16002 Bertin||1999 AM24|| align=right|14,4|| align=right|2,482|| align=right|0,202|| align=right|8,01|| align=right|3,909||MBA||15. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(16003)||1999 BX2|| align=right|12,8|| align=right|3,177|| align=right|0,131|| align=right|10,72|| align=right|5,661||MBA||19. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16004)||1999 BZ3|| align=right|14,5|| align=right|2,228|| align=right|0,180|| align=right|4,49|| align=right|3,326||MBA||20. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16005)||1999 BP7|| align=right|14,3|| align=right|2,600|| align=right|0,256|| align=right|30,54|| align=right|4,193||MBA||21. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16006)||1999 BJ9|| align=right|15,2|| align=right|2,396|| align=right|0,187|| align=right|2,07|| align=right|3,708||MBA||22. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|16007 Kaasalainen||1999 BC11|| align=right|13,9|| align=right|2,314|| align=right|0,096|| align=right|7,57|| align=right|3,520||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(16008)||1999 CV|| align=right|14,9|| align=right|2,248|| align=right|0,180|| align=right|6,51|| align=right|3,371||MBA||5. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16009)||1999 CM8|| align=right|12,3|| align=right|2,536|| align=right|0,157|| align=right|16,03|| align=right|4,038||MBA||13. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16010)||1999 CG14|| align=right|13,0|| align=right|3,023|| align=right|0,087|| align=right|10,17|| align=right|5,256||MBA||13. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16011)||1999 CM16|| align=right|14,1|| align=right|2,553|| align=right|0,059|| align=right|5,64|| align=right|4,078||MBA||6. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|16012 Jamierubin||1999 CG19|| align=right|14,8|| align=right|2,420|| align=right|0,169|| align=right|2,31|| align=right|3,763||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16013 Schmidgall||1999 CX38|| align=right|14,6|| align=right|2,293|| align=right|0,066|| align=right|2,31|| align=right|3,472||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16014 Sinha||1999 CB47|| align=right|14,1|| align=right|2,856|| align=right|0,030|| align=right|3,46|| align=right|4,825||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16015 Snell||1999 CK47|| align=right|14,4|| align=right|3,136|| align=right|0,144|| align=right|1,96|| align=right|5,551||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16016)||1999 CB54|| align=right|14,9|| align=right|2,172|| align=right|0,040|| align=right|00,92|| align=right|3,201||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16017 Street||1999 CX65|| align=right|14,3|| align=right|2,610|| align=right|0,083|| align=right|1,20|| align=right|4,215||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16018)||1999 CJ67|| align=right|12,3|| align=right|2,543|| align=right|0,038|| align=right|12,42|| align=right|4,054||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16019 Edwardsu||1999 CL69|| align=right|14,4|| align=right|2,385|| align=right|0,138|| align=right|6,53|| align=right|3,682||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16020 Tevelde||1999 CA76|| align=right|15,0|| align=right|2,298|| align=right|0,165|| align=right|5,11|| align=right|3,484||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16021 Caseyvaughn||1999 CG81|| align=right|14,6|| align=right|2,335|| align=right|0,060|| align=right|5,82|| align=right|3,568||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16022 Wissnergross||1999 CJ86|| align=right|15,4|| align=right|2,362|| align=right|0,175|| align=right|2,09|| align=right|3,631||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16023 Alisonyee||1999 CV93|| align=right|14,9|| align=right|2,564|| align=right|0,106|| align=right|3,30|| align=right|4,105||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16024)||1999 CT101|| align=right|13,3|| align=right|2,574|| align=right|0,131|| align=right|14,63|| align=right|4,128||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16025)||1999 CA104|| align=right|14,5|| align=right|2,290|| align=right|0,208|| align=right|6,79|| align=right|3,464||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16026)||1999 CM118|| align=right|14,7|| align=right|2,160|| align=right|0,055|| align=right|3,08|| align=right|3,173||MBA||13. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16027)||1999 DV1|| align=right|14,2|| align=right|2,741|| align=right|0,043|| align=right|11,17|| align=right|4,536||MBA||18. februar 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(16028)||1999 DC6|| align=right|12,9|| align=right|2,333|| align=right|0,052|| align=right|11,81|| align=right|3,563||MBA||17. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16029)||1999 DQ6|| align=right|12,2|| align=right|3,138|| align=right|0,172|| align=right|15,16|| align=right|5,559||MBA||20. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16030)||1999 FS3|| align=right|13,4|| align=right|2,548|| align=right|0,095|| align=right|9,19|| align=right|4,066||MBA||19. marec 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(16031)||1999 FJ10|| align=right|13,4|| align=right|3,202|| align=right|0,163|| align=right|2,24|| align=right|5,729||MBA||20. marec 1999||King City||R. G. Sandness
|-
|(16032)||1999 FU30|| align=right|13,2|| align=right|2,986|| align=right|0,066|| align=right|10,11|| align=right|5,158||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16033)||1999 FT32|| align=right|13,1|| align=right|2,907|| align=right|0,101|| align=right|2,29|| align=right|4,954||MBA||24. marec 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16034)||1999 FW32|| align=right|14,0|| align=right|2,465|| align=right|0,106|| align=right|4,76|| align=right|3,869||MBA||24. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16035 Sasandford||1999 FX32|| align=right|12,5|| align=right|2,787|| align=right|0,090|| align=right|9,55|| align=right|4,651||MBA||24. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|16036 Moroz||1999 GV8|| align=right|13,3|| align=right|2,740|| align=right|0,148|| align=right|7,09|| align=right|4,536||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|16037 Sheehan||1999 GX8|| align=right|13,3|| align=right|3,222|| align=right|0,056|| align=right|15,28|| align=right|5,784||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16038)||1999 GD18|| align=right|11,6|| align=right|3,019|| align=right|0,082|| align=right|11,54|| align=right|5,246||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16039 Zeglin||1999 GH18|| align=right|14,1|| align=right|3,199|| align=right|0,133|| align=right|1,80|| align=right|5,720||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16040)||1999 GN18|| align=right|13,7|| align=right|2,998|| align=right|0,056|| align=right|10,31|| align=right|5,190||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16041)||1999 GM19|| align=right|12,0|| align=right|3,025|| align=right|0,109|| align=right|10,49|| align=right|5,260||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16042)||1999 GA20|| align=right|13,5|| align=right|2,737|| align=right|0,088|| align=right|4,22|| align=right|4,528||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16043 Yichenzhang||1999 GP23|| align=right|14,1|| align=right|2,267|| align=right|0,101|| align=right|6,60|| align=right|3,413||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16044 Kurtbachmann||1999 GW24|| align=right|14,3|| align=right|2,924|| align=right|0,060|| align=right|1,48|| align=right|4,999||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16045)||1999 HU2|| align=right|12,8|| align=right|3,217|| align=right|0,096|| align=right|17,47|| align=right|5,769||MBA||22. april 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|16046 Gregnorman||1999 JK|| align=right|14,1|| align=right|3,056|| align=right|0,120|| align=right|12,33|| align=right|5,341||MBA||5. maj 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(16047)||1999 JG10|| align=right|13,4|| align=right|2,971|| align=right|0,082|| align=right|10,84|| align=right|5,120||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(16048)||1999 JU23|| align=right|14,0|| align=right|3,050|| align=right|0,108|| align=right|00,87|| align=right|5,325||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16049)||1999 JS32|| align=right|13,8|| align=right|2,906|| align=right|0,028|| align=right|2,99|| align=right|4,952||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16050)||1999 JN35|| align=right|13,4|| align=right|3,099|| align=right|0,138|| align=right|2,46|| align=right|5,456||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16051 Bernero||1999 JF36|| align=right|14,4|| align=right|2,752|| align=right|0,093|| align=right|3,88|| align=right|4,565||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16052)||1999 JX36|| align=right|13,9|| align=right|2,686|| align=right|0,209|| align=right|11,21|| align=right|4,400||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16053 Brennan||1999 JA40|| align=right|14,7|| align=right|2,846|| align=right|0,017|| align=right|1,07|| align=right|4,800||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16054)||1999 JP55|| align=right|13,0|| align=right|3,161|| align=right|0,134|| align=right|9,37|| align=right|5,620||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16055)||1999 JQ56|| align=right|13,4|| align=right|2,771|| align=right|0,102|| align=right|8,07|| align=right|4,612||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16056)||1999 JN75|| align=right|13,4|| align=right|2,625|| align=right|0,087|| align=right|13,71|| align=right|4,252||MBA||6. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16057)||1999 JO75|| align=right|12,7|| align=right|2,679|| align=right|0,136|| align=right|10,43|| align=right|4,384||MBA||6. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16058)||1999 JP75|| align=right|13,7|| align=right|2,258|| align=right|0,152|| align=right|7,07|| align=right|3,393||MBA||6. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16059 Marybuda||1999 JV86|| align=right|14,1|| align=right|2,534|| align=right|0,036|| align=right|7,85|| align=right|4,032||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16060)||1999 JZ89|| align=right|13,0|| align=right|2,973|| align=right|0,068|| align=right|11,56|| align=right|5,125||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16061)||1999 JQ117|| align=right|13,0|| align=right|3,099|| align=right|0,170|| align=right|6,87|| align=right|5,455||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16062 Buncher||1999 NR36|| align=right|14,1|| align=right|2,298|| align=right|0,058|| align=right|9,55|| align=right|3,482||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16063)||1999 NV36|| align=right|15,7|| align=right|2,240|| align=right|0,222|| align=right|4,12|| align=right|3,353||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16064)||1999 RH27|| align=right|16,9|| align=right|2,890|| align=right|0,577|| align=right|4,39|| align=right|4,911||AMR||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|16065 Borel||1999 RE35|| align=right|15,2|| align=right|2,660|| align=right|0,044|| align=right|3,45|| align=right|4,339||MBA||11. september 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(16066)||1999 RN39|| align=right|13,3|| align=right|3,034|| align=right|0,088|| align=right|10,86|| align=right|5,284||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(16067)||1999 RA47|| align=right|13,3|| align=right|2,997|| align=right|0,047|| align=right|9,17|| align=right|5,187||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16068 Citron||1999 RN86|| align=right|15,1|| align=right|2,367|| align=right|0,167|| align=right|5,78|| align=right|3,642||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16069 Marshafolger||1999 RS95|| align=right|15,4|| align=right|2,534|| align=right|0,183|| align=right|5,33|| align=right|4,034||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16070)||1999 RB101|| align=right|9,8|| align=right|5,125|| align=right|0,124|| align=right|16,26|| align=right|11,61||JUT||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16071)||1999 RW125|| align=right|13,7|| align=right|2,741|| align=right|0,101|| align=right|4,13|| align=right|4,538||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16072)||1999 RE128|| align=right|16,3|| align=right|2,561|| align=right|0,212|| align=right|5,32|| align=right|4,098||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16073 Gaskin||1999 RK129|| align=right|15,4|| align=right|2,240|| align=right|0,145|| align=right|4,93|| align=right|3,352||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16074 Georgekaplan||1999 RR129|| align=right|14,8|| align=right|2,644|| align=right|0,074|| align=right|2,43|| align=right|4,299||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16075 Meglass||1999 RL130|| align=right|15,0|| align=right|2,424|| align=right|0,195|| align=right|4,93|| align=right|3,773||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16076 Barryhaase||1999 RV131|| align=right|14,1|| align=right|2,565|| align=right|0,094|| align=right|9,82|| align=right|4,107||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16077 Arayhamilton||1999 RK157|| align=right|14,4|| align=right|2,428|| align=right|0,177|| align=right|6,27|| align=right|3,784||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16078 Carolhersh||1999 RG177|| align=right|14,8|| align=right|2,542|| align=right|0,026|| align=right|00,60|| align=right|4,052||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16079 Imada||1999 RP181|| align=right|15,3|| align=right|2,282|| align=right|0,122|| align=right|1,38|| align=right|3,446||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16080)||1999 RX184|| align=right|13,9|| align=right|2,671|| align=right|0,108|| align=right|5,56|| align=right|4,364||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16081)||1999 SR15|| align=right|13,2|| align=right|3,097|| align=right|0,128|| align=right|7,49|| align=right|5,451||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(16082)||1999 TR5|| align=right|14,2|| align=right|2,555|| align=right|0,209|| align=right|8,21|| align=right|4,084||MBA||2. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|16083 Jorvik||1999 TH12|| align=right|15,1|| align=right|2,167|| align=right|0,215|| align=right|6,15|| align=right|3,190||MBA||12. oktober 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(16084)||1999 TY18|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,184|| align=right|1,38|| align=right|3,688||MBA||12. oktober 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|16085 Laffan||1999 TM27|| align=right|15,0|| align=right|2,724|| align=right|0,074|| align=right|1,83|| align=right|4,495||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16086)||1999 TF90|| align=right|13,6|| align=right|3,204|| align=right|0,135|| align=right|1,37|| align=right|5,733||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16087)||1999 TR102|| align=right|14,7|| align=right|2,627|| align=right|0,149|| align=right|15,81|| align=right|4,258||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16088)||1999 TJ121|| align=right|13,9|| align=right|2,462|| align=right|0,036|| align=right|4,00|| align=right|3,863||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16089 Lamb||1999 TG147|| align=right|14,1|| align=right|2,671|| align=right|0,147|| align=right|3,13|| align=right|4,364||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16090 Lukaszewski||1999 TN147|| align=right|16,0|| align=right|2,442|| align=right|0,113|| align=right|5,38|| align=right|3,816||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16091 Malchiodi||1999 TO152|| align=right|14,4|| align=right|2,349|| align=right|0,191|| align=right|4,84|| align=right|3,600||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16092)||1999 TP171|| align=right|15,3|| align=right|2,406|| align=right|0,143|| align=right|00,60|| align=right|3,731||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16093)||1999 TQ180|| align=right|13,6|| align=right|3,218|| align=right|0,076|| align=right|5,30|| align=right|5,772||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16094 Scottmccord||1999 TQ222|| align=right|15,6|| align=right|2,446|| align=right|0,116|| align=right|5,73|| align=right|3,826||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16095)||1999 TA249|| align=right|14,8|| align=right|2,344|| align=right|0,057|| align=right|6,94|| align=right|3,588||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(16096)||1999 US6|| align=right|15,8|| align=right|2,642|| align=right|0,198|| align=right|1,55|| align=right|4,293||MBA||29. oktober 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16097)||1999 UE50|| align=right|15,8|| align=right|2,365|| align=right|0,160|| align=right|3,33|| align=right|3,636||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(16098)||1999 VR9|| align=right|14,1|| align=right|2,559|| align=right|0,278|| align=right|6,77|| align=right|4,093||MBA||9. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16099)||1999 VQ24|| align=right|10,9|| align=right|5,188|| align=right|0,083|| align=right|13,46|| align=right|11,82||JUT||15. november 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(16100)||1999 VO30|| align=right|15,9|| align=right|2,184|| align=right|0,115|| align=right|1,46|| align=right|3,226||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16101 Notskas||1999 VA36|| align=right|14,1|| align=right|2,865|| align=right|0,056|| align=right|2,84|| align=right|4,849||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16102 Barshannon||1999 VT68|| align=right|15,6|| align=right|2,407|| align=right|0,132|| align=right|2,04|| align=right|3,733||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16103 Lorsolomon||1999 VU81|| align=right|14,8|| align=right|2,406|| align=right|0,160|| align=right|2,85|| align=right|3,730||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16104 Stesullivan||1999 VT177|| align=right|14,7|| align=right|2,281|| align=right|0,107|| align=right|6,36|| align=right|3,445||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16105 Marksaunders||1999 VL211|| align=right|13,3|| align=right|3,058|| align=right|0,135|| align=right|10,56|| align=right|5,347||MBA||14. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|16106 Carmagnola||1999 VW212|| align=right|14,0|| align=right|2,332|| align=right|0,047|| align=right|4,85|| align=right|3,561||MBA||12. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|16107 Chanmugam||1999 WQ2|| align=right|14,2|| align=right|2,725|| align=right|0,047|| align=right|4,49|| align=right|4,497||MBA||27. november 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(16108)||1999 WV3|| align=right|14,1|| align=right|2,295|| align=right|0,122|| align=right|4,77|| align=right|3,477||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16109)||1999 WH6|| align=right|14,6|| align=right|2,298|| align=right|0,141|| align=right|4,82|| align=right|3,483||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|16110 Paganetti||1999 WU8|| align=right|14,7|| align=right|2,311|| align=right|0,155|| align=right|4,72|| align=right|3,513||MBA||28. november 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(16111)||1999 XT4|| align=right|14,8|| align=right|2,448|| align=right|0,168|| align=right|3,89|| align=right|3,828||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|16112 Vitaris||1999 XK13|| align=right|15,1|| align=right|2,372|| align=right|0,144|| align=right|6,37|| align=right|3,653||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16113 Ahmed||1999 XN23|| align=right|14,4|| align=right|2,913|| align=right|0,097|| align=right|2,68|| align=right|4,972||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16114 Alyono||1999 XV23|| align=right|14,4|| align=right|2,406|| align=right|0,201|| align=right|1,77|| align=right|3,731||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16115)||1999 XH25|| align=right|13,3|| align=right|3,221|| align=right|0,157|| align=right|2,68|| align=right|5,779||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16116 Balakrishnan||1999 XQ29|| align=right|14,7|| align=right|2,402|| align=right|0,239|| align=right|2,39|| align=right|3,722||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16117)||1999 XS29|| align=right|13,7|| align=right|3,177|| align=right|0,161|| align=right|6,93|| align=right|5,662||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16118 Therberens||1999 XQ56|| align=right|14,3|| align=right|2,255|| align=right|0,150|| align=right|5,79|| align=right|3,386||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16119 Bronner||1999 XS60|| align=right|14,8|| align=right|2,366|| align=right|0,196|| align=right|2,01|| align=right|3,639||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16120 Burnim||1999 XV60|| align=right|15,4|| align=right|3,061|| align=right|0,137|| align=right|2,11|| align=right|5,355||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16121 Burrell||1999 XD66|| align=right|15,2|| align=right|2,422|| align=right|0,110|| align=right|00,84|| align=right|3,769||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16122 Wenyicai||1999 XW67|| align=right|15,6|| align=right|2,424|| align=right|0,172|| align=right|2,12|| align=right|3,773||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16123 Jessiecheng||1999 XQ83|| align=right|14,1|| align=right|2,379|| align=right|0,224|| align=right|3,34|| align=right|3,668||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16124 Timdong||1999 XR85|| align=right|14,5|| align=right|2,393|| align=right|0,156|| align=right|1,61|| align=right|3,700||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16125)||1999 XK86|| align=right|13,4|| align=right|2,558|| align=right|0,132|| align=right|9,20|| align=right|4,090||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16126)||1999 XQ86|| align=right|12,7|| align=right|2,611|| align=right|0,219|| align=right|13,09|| align=right|4,219||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16127 Farzan-Kashani||1999 XK92|| align=right|15,4|| align=right|2,258|| align=right|0,092|| align=right|2,64|| align=right|3,393||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16128 Kirfrieda||1999 XS92|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,148|| align=right|1,38|| align=right|3,755||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16129 Kevingao||1999 XG97|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,208|| align=right|4,21|| align=right|3,513||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16130 Giovine||1999 XU97|| align=right|14,7|| align=right|2,358|| align=right|0,080|| align=right|00,65|| align=right|3,621||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16131 Kaganovich||1999 XV97|| align=right|14,7|| align=right|2,880|| align=right|0,014|| align=right|2,04|| align=right|4,886||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16132 Angelakim||1999 XH99|| align=right|14,1|| align=right|2,435|| align=right|0,142|| align=right|1,75|| align=right|3,798||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16133)||1999 XC100|| align=right|12,6|| align=right|3,102|| align=right|0,024|| align=right|8,68|| align=right|5,462||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16134)||1999 XE100|| align=right|12,6|| align=right|3,210|| align=right|0,184|| align=right|8,64|| align=right|5,751||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16135 Ivarsson||1999 XY104|| align=right|14,2|| align=right|2,801|| align=right|0,159|| align=right|3,32|| align=right|4,686||MBA||9. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(16136)||1999 XR109|| align=right|15,1|| align=right|2,286|| align=right|0,080|| align=right|3,04|| align=right|3,455||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(16137)||1999 XX116|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,237|| align=right|2,53|| align=right|3,604||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(16138)||1999 XV119|| align=right|13,9|| align=right|2,766|| align=right|0,102|| align=right|9,76|| align=right|4,599||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(16139)||1999 XO120|| align=right|13,2|| align=right|3,165|| align=right|0,109|| align=right|9,33|| align=right|5,630||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(16140)||1999 XD125|| align=right|13,7|| align=right|2,773|| align=right|0,106|| align=right|9,47|| align=right|4,618||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(16141)||1999 XT127|| align=right|13,8|| align=right|2,517|| align=right|0,123|| align=right|8,71|| align=right|3,994||MBA||7. december 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|16142 Leung||1999 XC135|| align=right|14,6|| align=right|2,243|| align=right|0,299|| align=right|8,83|| align=right|3,359||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16143)||1999 XK142|| align=right|14,5|| align=right|2,263|| align=right|0,338|| align=right|9,32|| align=right|3,403||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16144 Korsten||1999 XK144|| align=right|12,5|| align=right|2,999|| align=right|0,113|| align=right|10,12|| align=right|5,193||MBA||15. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(16145)||1999 XP166|| align=right|13,4|| align=right|2,794|| align=right|0,152|| align=right|7,47|| align=right|4,671||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16146)||1999 XW170|| align=right|13,5|| align=right|2,778|| align=right|0,146|| align=right|7,33|| align=right|4,629||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16147 Jeanli||1999 XL175|| align=right|14,2|| align=right|2,281|| align=right|0,222|| align=right|5,91|| align=right|3,444||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16148)||1999 XG188|| align=right|13,6|| align=right|2,794|| align=right|0,102|| align=right|8,20|| align=right|4,671||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16149)||1999 XS215|| align=right|13,6|| align=right|3,042|| align=right|0,053|| align=right|9,17|| align=right|5,304||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16150 Clinch||1999 XZ227|| align=right|14,4|| align=right|2,631|| align=right|0,225|| align=right|14,51|| align=right|4,268||MBA||9. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16151)||1999 XF230|| align=right|13,6|| align=right|2,670|| align=right|0,149|| align=right|11,71|| align=right|4,363||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(16152)||1999 YN12|| align=right|12,2|| align=right|5,122|| align=right|0,096|| align=right|3,46|| align=right|11,60||JUT||30. december 1999||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(16153)||2000 AB|| align=right|12,5|| align=right|3,184|| align=right|0,113|| align=right|5,75|| align=right|5,681||MBA||1. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|16154 Dabramo||2000 AW2|| align=right|12,1|| align=right|3,201|| align=right|0,049|| align=right|6,17|| align=right|5,726||MBA||1. januar 2000||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|16155 Buddy||2000 AF5|| align=right|13,7|| align=right|2,742|| align=right|0,146|| align=right|5,33|| align=right|4,540||MBA||3. januar 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(16156)||2000 AP39|| align=right|12,5|| align=right|3,158|| align=right|0,173|| align=right|12,22|| align=right|5,610||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16157 Toastmasters||2000 AS50|| align=right|12,6|| align=right|2,668|| align=right|0,122|| align=right|10,06|| align=right|4,357||MBA||5. januar 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|16158 Monty||2000 AV50|| align=right|14,1|| align=right|2,664|| align=right|0,199|| align=right|2,99|| align=right|4,347||MBA||5. januar 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(16159)||2000 AK62|| align=right|12,8|| align=right|3,142|| align=right|0,058|| align=right|11,99|| align=right|5,569||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16160)||2000 AZ66|| align=right|13,2|| align=right|3,039|| align=right|0,128|| align=right|11,54|| align=right|5,297||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16161)||2000 AC68|| align=right|13,8|| align=right|2,460|| align=right|0,243|| align=right|11,55|| align=right|3,859||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16162)||2000 AD68|| align=right|12,4|| align=right|3,025|| align=right|0,104|| align=right|11,12|| align=right|5,260||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16163 Suhanli||2000 AD69|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,203|| align=right|1,52|| align=right|3,714||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16164 Yangli||2000 AO69|| align=right|14,3|| align=right|2,862|| align=right|0,043|| align=right|2,62|| align=right|4,840||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16165 Licht||2000 AW83|| align=right|14,9|| align=right|2,265|| align=right|0,129|| align=right|2,71|| align=right|3,409||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16166 Jonlii||2000 AQ84|| align=right|15,0|| align=right|2,629|| align=right|0,164|| align=right|5,86|| align=right|4,262||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16167 Oertli||2000 AJ89|| align=right|15,1|| align=right|2,327|| align=right|0,194|| align=right|3,78|| align=right|3,549||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16168 Palmen||2000 AR91|| align=right|16,0|| align=right|2,387|| align=right|0,162|| align=right|00,76|| align=right|3,688||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16169)||2000 AO95|| align=right|15,0|| align=right|2,171|| align=right|0,070|| align=right|1,71|| align=right|3,199||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16170)||2000 AS95|| align=right|13,2|| align=right|3,056|| align=right|0,096|| align=right|10,57|| align=right|5,342||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16171)||2000 AD97|| align=right|13,9|| align=right|2,390|| align=right|0,214|| align=right|7,93|| align=right|3,693||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16172)||2000 AZ97|| align=right|13,8|| align=right|2,301|| align=right|0,090|| align=right|5,67|| align=right|3,489||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16173)||2000 AC98|| align=right|13,8|| align=right|2,252|| align=right|0,212|| align=right|5,26|| align=right|3,379||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16174 Parihar||2000 AX116|| align=right|14,9|| align=right|2,255|| align=right|0,135|| align=right|5,48|| align=right|3,385||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16175 Rypatterson||2000 AL118|| align=right|15,1|| align=right|2,522|| align=right|0,079|| align=right|6,02|| align=right|4,005||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16176)||2000 AZ126|| align=right|12,8|| align=right|2,809|| align=right|0,164|| align=right|8,10|| align=right|4,707||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16177 Pelzer||2000 AR127|| align=right|14,7|| align=right|2,372|| align=right|0,153|| align=right|1,97|| align=right|3,652||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16178)||2000 AT127|| align=right|13,8|| align=right|3,244|| align=right|0,086|| align=right|1,04|| align=right|5,841||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16179)||2000 AL134|| align=right|13,9|| align=right|3,134|| align=right|0,121|| align=right|00,29|| align=right|5,546||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16180 Rapoport||2000 AZ136|| align=right|14,3|| align=right|2,218|| align=right|0,151|| align=right|5,54|| align=right|3,304||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16181)||2000 AC137|| align=right|13,3|| align=right|3,172|| align=right|0,140|| align=right|5,14|| align=right|5,648||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16182)||2000 AH137|| align=right|13,5|| align=right|2,212|| align=right|0,206|| align=right|6,40|| align=right|3,290||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16183)||2000 AX138|| align=right|13,3|| align=right|3,169|| align=right|0,187|| align=right|6,65|| align=right|5,640||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16184)||2000 AD142|| align=right|12,7|| align=right|2,783|| align=right|0,103|| align=right|8,01|| align=right|4,641||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16185)||2000 AH164|| align=right|13,8|| align=right|2,997|| align=right|0,063|| align=right|8,95|| align=right|5,189||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16186)||2000 AK164|| align=right|13,5|| align=right|2,599|| align=right|0,110|| align=right|13,73|| align=right|4,188||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16187)||2000 AP164|| align=right|13,3|| align=right|2,691|| align=right|0,100|| align=right|11,83|| align=right|4,413||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16188)||2000 AH175|| align=right|13,6|| align=right|2,771|| align=right|0,162|| align=right|9,42|| align=right|4,612||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16189 Riehl||2000 AT187|| align=right|14,1|| align=right|2,912|| align=right|0,022|| align=right|13,77|| align=right|4,969||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16190)||2000 AK191|| align=right|13,4|| align=right|2,595|| align=right|0,076|| align=right|14,15|| align=right|4,179||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16191 Rubyroe||2000 AO205|| align=right|15,4|| align=right|2,409|| align=right|0,214|| align=right|00,41|| align=right|3,739||MBA||10. januar 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|16192 Laird||2000 AU207|| align=right|15,8|| align=right|2,308|| align=right|0,231|| align=right|2,46|| align=right|3,507||MBA||4. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|16193 Nickaiser||2000 AV207|| align=right|14,7|| align=right|2,702|| align=right|0,025|| align=right|3,49|| align=right|4,441||MBA||4. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|16194 Roderick||2000 AJ231|| align=right|12,8|| align=right|3,164|| align=right|0,106|| align=right|13,02|| align=right|5,627||MBA||4. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16195)||2000 AQ236|| align=right|13,4|| align=right|3,158|| align=right|0,055|| align=right|15,09|| align=right|5,612||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16196)||2000 AR236|| align=right|12,9|| align=right|3,120|| align=right|0,069|| align=right|19,01|| align=right|5,511||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16197 Bluepeter||2000 AA243|| align=right|13,7|| align=right|2,414|| align=right|0,236|| align=right|10,40|| align=right|3,750||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|16198 Búzios||2000 AB243|| align=right|13,2|| align=right|2,571|| align=right|0,175|| align=right|12,48|| align=right|4,122||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|16199 Rozenblyum||2000 BX26|| align=right|14,4|| align=right|2,949|| align=right|0,066|| align=right|3,04|| align=right|5,062||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16200)||2000 BT28|| align=right|12,9|| align=right|3,179|| align=right|0,118|| align=right|5,96|| align=right|5,667||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16201)||2000 CK1|| align=right|15,2|| align=right|2,373|| align=right|0,172|| align=right|1,37|| align=right|3,655||MBA||4. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|16202 Srivastava||2000 CE28|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,157|| align=right|2,41|| align=right|3,732||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16203 Jessicastahl||2000 CH32|| align=right|14,4|| align=right|2,561|| align=right|0,157|| align=right|3,73|| align=right|4,098||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16204)||2000 CT33|| align=right|14,2|| align=right|2,833|| align=right|0,029|| align=right|1,29|| align=right|4,768||MBA||4. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16205)||2000 CC34|| align=right|15,2|| align=right|2,301|| align=right|0,208|| align=right|00,27|| align=right|3,491||MBA||4. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16206)||2000 CL39|| align=right|12,5|| align=right|2,749|| align=right|0,129|| align=right|12,33|| align=right|4,558||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16207)||2000 CV40|| align=right|13,7|| align=right|2,988|| align=right|0,092|| align=right|9,61|| align=right|5,165||MBA||1. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(16208)||2000 CL52|| align=right|13,2|| align=right|3,098|| align=right|0,174|| align=right|2,74|| align=right|5,451||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16209 Sterner||2000 CB56|| align=right|15,3|| align=right|2,413|| align=right|0,193|| align=right|00,72|| align=right|3,748||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16210)||2000 CY61|| align=right|13,1|| align=right|3,058|| align=right|0,286|| align=right|10,33|| align=right|5,346||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16211 Samirsur||2000 CL83|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,117|| align=right|3,87|| align=right|3,525||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16212 Theberge||2000 CB84|| align=right|14,8|| align=right|2,266|| align=right|0,090|| align=right|6,40|| align=right|3,410||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16213)||2000 CG85|| align=right|13,2|| align=right|3,234|| align=right|0,090|| align=right|15,84|| align=right|5,814||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16214 Venkatachalam||2000 CM87|| align=right|14,1|| align=right|2,334|| align=right|0,144|| align=right|7,31|| align=right|3,565||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16215 Venkatraman||2000 CB104|| align=right|15,9|| align=right|2,211|| align=right|0,085|| align=right|3,20|| align=right|3,288||MBA||11. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16216)||2000 DR4|| align=right|13,0|| align=right|2,671|| align=right|0,098|| align=right|9,42|| align=right|4,366||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16217 Peterbroughton||2000 DR13|| align=right|15,4|| align=right|2,560|| align=right|0,206|| align=right|4,15|| align=right|4,096||MBA||28. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16218)||2000 DV14|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,093|| align=right|2,67|| align=right|5,628||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|16219 Venturelli||2000 DL29|| align=right|16,7|| align=right|2,368|| align=right|0,208|| align=right|00,43|| align=right|3,643||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16220 Mikewagner||2000 DB40|| align=right|14,3|| align=right|2,745|| align=right|0,065|| align=right|2,38|| align=right|4,546||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16221 Kevinyang||2000 DX48|| align=right|15,8|| align=right|2,475|| align=right|0,161|| align=right|6,51|| align=right|3,893||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16222 Donnanderson||2000 DK55|| align=right|16,3|| align=right|2,211|| align=right|0,023|| align=right|1,72|| align=right|3,288||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16223)||2000 DR69|| align=right|13,7|| align=right|2,902|| align=right|0,047|| align=right|1,60|| align=right|4,944||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16224)||2000 DU69|| align=right|13,5|| align=right|2,942|| align=right|0,105|| align=right|1,89|| align=right|5,045||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16225 Georgebaldo||2000 DF71|| align=right|15,4|| align=right|2,585|| align=right|0,019|| align=right|1,71|| align=right|4,156||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16226 Beaton||2000 DT72|| align=right|14,1|| align=right|3,122|| align=right|0,043|| align=right|8,25|| align=right|5,516||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16227)||2000 DY73|| align=right|13,7|| align=right|2,878|| align=right|0,078|| align=right|00,96|| align=right|4,881||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16228)||2000 EC39|| align=right|13,8|| align=right|3,126|| align=right|0,169|| align=right|00,40|| align=right|5,526||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16229)||2000 EM46|| align=right|13,8|| align=right|3,193|| align=right|0,138|| align=right|00,94|| align=right|5,706||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16230 Benson||2000 EA95|| align=right|14,2|| align=right|2,624|| align=right|0,079|| align=right|8,01|| align=right|4,249||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16231 Jessberger||2000 ES130|| align=right|14,0|| align=right|3,095|| align=right|0,147|| align=right|2,93|| align=right|5,443||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16232)||2000 ED152|| align=right|12,7|| align=right|3,948|| align=right|0,114|| align=right|7,95|| align=right|7,843||HLD||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(16233)||2000 FA12|| align=right|12,2|| align=right|2,615|| align=right|0,121|| align=right|13,99|| align=right|4,228||MBA||31. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16234 Bosse||2000 FR20|| align=right|14,1|| align=right|2,354|| align=right|0,134|| align=right|7,41|| align=right|3,611||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16235)||2000 FF46|| align=right|13,6|| align=right|2,781|| align=right|0,226|| align=right|9,21|| align=right|4,638||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16236 Stebrehmer||2000 GG51|| align=right|14,7|| align=right|2,627|| align=right|0,211|| align=right|2,82|| align=right|4,257||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16237)||2000 GX76|| align=right|13,9|| align=right|2,552|| align=right|0,146|| align=right|6,85|| align=right|4,077||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16238 Chappe||2000 GY104|| align=right|14,6|| align=right|2,360|| align=right|0,196|| align=right|2,95|| align=right|3,624||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16239 Dower||2000 GY105|| align=right|15,3|| align=right|2,546|| align=right|0,234|| align=right|3,28|| align=right|4,063||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16240)||2000 GJ115|| align=right|13,4|| align=right|3,178|| align=right|0,058|| align=right|4,87|| align=right|5,664||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16241 Dvorsky||2000 GD126|| align=right|14,6|| align=right|2,581|| align=right|0,127|| align=right|8,40|| align=right|4,147||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16242)||2000 GT126|| align=right|13,9|| align=right|2,442|| align=right|0,126|| align=right|11,32|| align=right|3,817||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16243 Rosenbauer||2000 GO147|| align=right|13,0|| align=right|3,153|| align=right|0,203|| align=right|17,52|| align=right|5,598||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|16244 Brož||2000 GQ147|| align=right|15,2|| align=right|2,324|| align=right|0,263|| align=right|3,83|| align=right|3,542||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16245)||2000 GM160|| align=right|14,0|| align=right|3,209|| align=right|0,140|| align=right|4,17|| align=right|5,747||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16246 Cantor||2000 HO3|| align=right|14,8|| align=right|3,098|| align=right|0,182|| align=right|00,42|| align=right|5,453||MBA||27. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|16247 Esner||2000 HY11|| align=right|15,1|| align=right|2,851|| align=right|0,084|| align=right|00,98|| align=right|4,814||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16248 Fox||2000 HT13|| align=right|14,3|| align=right|2,272|| align=right|0,132|| align=right|2,39|| align=right|3,423||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16249 Cauchy||2000 HT14|| align=right|14,8|| align=right|2,838|| align=right|0,024|| align=right|2,97|| align=right|4,780||MBA||29. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|16250 Delbó||2000 HP26|| align=right|15,2|| align=right|2,311|| align=right|0,150|| align=right|6,75|| align=right|3,513||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov